Монмело ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 4,11 км². Население — 9001 человек (на 2010 год).

В Монмело находится автодром Каталунья, на котором проходит Гран-при Испании в гонках Формулы-1 и чемпионата мира по кольцевым мотогонкам.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Montmeló
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Página web del Circuito de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны